Dejan Žemva, slovenski hokejist, * 8. oktober 1982, Bled.

Žemva je kariero začel v domačem klubu HK Sportina Bled, igral za HK Slavijo in HDD ZM Olimpijo, v sezoni 2007 pa je prestopil v KHL Medveščak. Od sezone 2012/13 je član kluba Bordeaux GHC v francoski drugi ligi.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 5
| 1
| 6
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 20
| 10
| 12
| 22
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 15
| 2
| 0
| 2
| -35
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 7
| 4
| 11
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 2
| 6
| 8
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 8
| 9
| 17
|
| 45
|
| 4
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 5
| 1
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 1
| 5
| 6
|
| 8
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 6
| 10
| 16
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 11
| 8
| 19
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 23
| 3
| 4
| 7
|
| 8
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +2
| 0
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 22
| 7
| 15
| 22
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 14
| 2
| 8
| 10
| 0
| 8
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 23
| 6
| 2
| 8
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |266
| bgcolor="#7FFF00" |80
| bgcolor="#7FFF00" |86
| bgcolor="#7FFF00" |166
| bgcolor="#7FFF00" |-35
| bgcolor="#7FFF00" |187
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |6
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti Rungsted IK
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti Bordeaux GHC